Schweizer Bobbahn ist der Name mehrerer Achterbahnen:

Schweizer Bobbahn (Europa-Park)
Schweizer Bobbahn (Heide-Park)